Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

 Fernand Demaret (1911-2008), botaniste belge ;
 Jacques Demaret (1943-1999), astrophysicien, écrivain et professeur à l'université de Liège ;
 Jean-Eudes Demaret (1984-), coureur cycliste français ;
 Jimmy Demaret (1910-1983), joueur de golf professionnel américain ;
 Martine Demaret, actrice française ;
 Michel Demaret (1940-2000), bourgmestre de Bruxelles ;
 Paul Demaret (1941-), recteur du Collège d'Europe de Bruges et de Natolin.

Lien externe 
 

Patronyme belge
Patronyme bourguignon
Patronyme lorrain
Patronyme picard
Patronyme normand